Вамбреши́ () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Нор, округ Лилль, кантон Лилль-1. Пригород Лилля, расположен в 7 км к северу от центра города. Через весь город с севера на юг проходит судоходный канал Дёль.

Население (2017) — 10 948 человек.

Достопримечательности 
 Здание мэрии 1868 года с колокольней в неофламандском стиле 
 Шато Роберсар XIII-XVIII веков
 Шато Кликенуа XVII века
 Неоготическая церковь Святого Ведаста 1932 года
 Музей кукол и старинных игрушек, расположен в шато Роберсар
 Ликеро-водочный завод XVIII-XIX веков, производит, в том числе, фирменный женевер Вамбреши
 Форт Вер-Галан 1879 года

Экономика 
Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 0,6 %
 промышленность — 10,6 %
 строительство — 9.3 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 61,0 %
 государственные и муниципальные службы — 18,4 %

Уровень безработицы (2017) — 9,7 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Нор — 17,6 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017) — 24 180 (Франция в целом — 21 110, департамент Нор — 19 490).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Вамбреши с 2020 года занимает Себастьян Броньяр (Sébastien Brogniart). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им правый список победил во 2-м туре, получив 61,21 % голосов.

Города-побратимы 
  Кемпен

См. также 
 Коммуны департамента Нор

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея 

Города Нор — Па-де-Кале